Плато:

 Плато (, от plat − «плоский») — возвышенная равнина с ровной или волнистой слабо расчленённой поверхностью, ограниченная отчётливыми уступами от соседних равнинных пространств.
 Плато ( от ) — период времени, во время которого характеристики спортсмена не изменяются.
 Плато — вторая фаза сексуальных реакций.
 (11966) Плато — астероид главного пояса, который был открыт 12 августа 1994 года.

Топоним 
 Плато — штат в центральной Нигерии.
 Плато — город и муниципалитет в Колумбии.

Фамилия 
Персоналии:
 Плато, Жозеф Антуан Фердинанд (1801—1883) — бельгийский физик.
 Плато, Дана (Мише́ль Пла́то, 1964—1999) — американская актриса.

См. также 
 Платов